Attarus är ett släkte av skalbaggar. Attarus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Attarus